Tsar ou Czar pode referir-se a:
 Czar
Tsar Kolokol
Tsar Bomba (Bride álbum)

Armas 
Tsar Bomba
 Tsar Tank
 Tsar Pushka

Desambiguação